Příjmení Gröger nosí tyto osobnosti:

 Bohumila Grögerová (1921–2014) – česká básnířka, prozaička, překladatelka, autorka rozhlasových her a knih pro děti
 Florian Gröger (1871–1927) – rakouský politik, poslanec Říšské rady, meziválečný zemský hejtman Korutan
 Franz Chocholatý-Gröger (* 1944) – český genealog a historik
 Josef Gröger (1836–1920) – českoněmecký báňský inženýr a politik, poslanec Českého zemského sněmu

Podobná příjmení 
 Grégr